Дюкс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дьюкс, Кэлил (род. 1995) — американский баскетболист.
 Дюкс, Пол (1889—1967) — офицер британской внешней разведки МИ-6, специалист по России, автор мемуаров.
 Дьюкс, Пол (1934—2021) — британский историк.
 Дюкс, Пьер (1918—1990) — французский актёр.